Era il quinto figlio maschio del duca Enrico di Guisa e Caterina di Clèves.

Fu gran falconiere di Francia e Gran ciambellano (1621-1643).

Biografia 

Sposò a Parigi il 20 aprile 1622 Marie Aimée de Rohan, Mademoiselle de Montbazon, figlia di Hercule de Rohan.

Dal matrimonio nacquero tre figlie:
 Anna Maria (1624-Parigi, 5 agosto 1652), badessa all'abbazia di Pont-aux-Dames;
 Carlotta Maria (Richmond, 1627-Parigi, 7 novembre 1652), amante di Giovanni Francesco di Gondi;
 Enrichetta (1631-Parigi, 25 gennaio 1693), badessa a Jouarre.

Ascendenza

Note

Voci correlate 
Guisa

Altri progetti 

Claudio
Claudio
Gran falconieri di Francia